Osoby o tym nazwisku:
 Ante Tomić – chorwacki koszykarz
 Ivan Tomić – serbski piłkarz
 Miloš Tomić – serbski wioślarz
 Nemanja Tomić – serbski piłkarz
 Nikola Tomić – chorwacki wioślarz
 Novak Tomić – jugosłowiański piłkarz